Röthenbach steht für:

Fließgewässer:
 Röthenbach (Ach), linker Zufluss der Ach (zur Ammer) im Staffelsee bei Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Röthenbach (Breg), rechter Zufluss der unteren Breg in Bräunlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Röthenbach (Emme), linker Zufluss der Emme im Kanton Bern
 Röthenbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (zur Ammer) bei Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern 
 Röthenbach (Fleißenbach), rechter Zufluss des Fleißenbachs bei Bad Brambach im Vogtlandkreis, Sachsen
 Röthenbach (Flitterbach), rechter Zufluss des Flitterbachs in Arzberg im Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Röthenbach (Flöha), rechter Zufluss der Flöha bei Borstendorf, Gemeinde Grünhainichen, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Röthenbach (Geltnach), linker Zufluss der Geltnach vor Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern 
 Röthenbach (Haidenaab), rechter Zufluss der Haidenaab bei Weiherhammer, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Röthenbach (Halblech), rechter Zufluss des Halblechs auf dem Gemeindegebiet von Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Röthenbach (Kaltenbach), linker Zufluss des Kaltenbachs (zur Mangfall) bei den Kaltenbachteichen von Raubling im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Röthenbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs in Prem, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern; siehe Liste von Zuflüssen des Lechs
 Röthenbach (Obere Argen), linker Zufluss der Oberen Argen bei Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Röthenbach (Pegnitz), linker Zufluss der Pegnitz in Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Röthenbach (Singold), linker Zufluss der Singold bei Langerringen, der Gemeinde Westerringen,  Landkreis Augsburg, Bayern
 Röthenbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zur Rodach) bei Fürth am Berg, Gemeinde Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Röthenbach (Stinkenbach), linker Zufluss des Stinkenbachs (zum Sosabach, zur Zwickauer Mulde) bei Sosa, Stadt Eibenstock, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Röthenbach, Oberlaufabschnitt des Thaler Grabens (zum Inn) bis in Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Röthenbach (Tirschenreuther Waldnaab), linker Zufluss der Waldnaab bei der Bartmühle von Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Orte:
 Röthenbach (Allgäu), Gemeinde im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Röthenbach (Arzberg), Ortsteil der Stadt Arzberg (Oberfranken), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Röthenbach (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern, siehe Griesstätt#Gemeindegliederung
 Röthenbach (Kohlberg), Ortsteil des Marktes Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Röthenbach am Steinwald, Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern, siehe Reuth bei Erbendorf#Gemeindegliederung
 Röthenbach an der Pegnitz, Stadt im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Röthenbach bei Altdorf, Ortsteil der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Röthenbach bei Sankt Wolfgang, Ortsteil des Marktes Wendelstein, Landkreis Roth, Bayern
 Röthenbach bei Schweinau, Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Röthenbach (Rodewisch), Ortsteil der Stadt Rodewisch, Vogtlandkreis, Sachsen
 Röthenbach (Klingenberg), Ortsteil der Gemeinde Klingenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Röthenbach bei Herzogenbuchsee, ehemalige Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Röthenbach im Emmental, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Rötenbach
 Röttenbach
 Röthebach
 Röthelbach
 Rothenbach
 Röthengraben

nl:Röthenbach